Карау́л (азер. qarovul, каз. қарауыл, , , ) — букв.а «смотрящий/наблюдающий», «тот, кто бдит (присматривает, охраняет)».

Виды караулов 
 Караул (военное дело) — вооруженное подразделение или его часть, предназначенное для охраны и обороны боевых знамён, военных и государственных объектов, границы или периметра охраняемого объекта, также лиц, содержащихся на гауптвахте или в дисциплинарном батальоне.
 Караул (пожарная охрана) — личный состав подразделения пожарной охраны, осуществляющий караульную службу в течение боевого дежурства с использованием пожарной техники этого подразделения.
 Караулом назывались сторожевые отряды, высылаемые тюркскими военачальниками для разведки пути до того, как подойдет основное войско.

Населённые пункты

Россия 
Кировская область
 Караул — село в Богородском районе.
 Караул — деревня в Котельничском районе.
 Караул — деревня в Кумёнском районе.

Красноярский край
 Караул — село в Таймырском Долгано-Ненецком районе.

Пермский край
 Караул — деревня в Бардымском районе.

Тамбовская область
 Караул — село в Инжавинском районе.
 Караул — усадьба Чичериных рядом с селом Караул.

Киргизия 
 Кароол — село в Узгенском районе Ошской области.

Узбекистан 
 Караул — село в Хорезмской области, административный центр Ургенчского района.

Туркмения
 Караул — село в Ахалском велаяте.

Искусство 
 «Караул» — фильм режиссёра Александра Рогожкина (1989).

В устной речи 
 Караул — крик в случае опасности, возглас, призывающий на помощь.

См. также 

 «Караул устал»

Примечания